Quintás puede referirse a:
 Quintás (Abegondo), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quintás (Boimorto), lugar español de la parroquia de Arceo, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quintás (Burres), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quintás (Campo), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.